Сид Хэйг (), полное имя Сидни Эдди Мосесян (; 14 июля 1939, Фресно, Калифорния, США — 21 сентября 2019, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр и продюсер армянского происхождения.

Биография 
Хэйг родился 14 июля 1939 года в Фресно, детство провел в армянском сообществе. Отец — Хэйг Мосесьян, был электриком. Хэйг начал свою карьеру совершенно случайно. Будучи совсем юным, он, развиваясь физически, столкнулся с проблемами моторной координации, что сподвигло его пойти на уроки танцев. Уже в семь лет Хэйг получил деньги как танцор детского рождественского шоу, а затем стал участником водевиль-шоу. Также Хэйг показал свой музыкальный талант, в особенности в игре на ударных. Его родители купили ему барабанную установку, на которой он перепробовал весь диапазон музыкальных стилей, включая свинг, кантри, джаз, блюз и рок-н-ролл. Он нашел легкий способ зарабатывать деньги — при помощи музыки, и заключил звукозаписывающий контракт. Сингл «Full House» вышел в 1958 году и дотянулся до 4 строчки чартов.

Хэйг учился в средней школе, главой факультета драмы была Элис Меррилл, которая поощряла его начать актерскую карьеру. Меррилл была известной актрисой Бродвея — поэтому ей было не сложно поддерживать бизнес-контакты Хэйга. Как-то Меррилл устроила двойное кастинг-шоу, где несколько её друзей из Голливуда оценивали разных актеров, чтобы продвинуть их в финальный кастинг. Представитель Голливуда, музыкальная комедийная звезда 1940-х, Дэннис Морган, разглядел талант Хэйга — и взял его на видную роль в пьесу. После этого Морган посоветовал Сиду продолжить образование — в долине Сан-Фернандо. Через два года Хэйг попал в Лос-Анджелес для продолжения учёбы в Пасадена Плейхаус, школу в которой учились такие известные актеры, как Роберт Престон, Джин Хэкмен и Дастин Хоффман. Позже Хэйг переберется в Голливуд со своим давним другом и соседом по комнате в Пасадена Плейхауз, Стюартом Марголином.

Сид Хэйг женился 2 ноября 2007 года на Сьюзэн Л. Мосесьян.

Смерть 
Сид Хэйг скончался 21 сентября 2019 года в возрасте 80 лет, но запись об этом в его Инстаграм-аккаунте появилась только два дня спустя. О смерти сообщила его супруга Сьюзен Мосесьян. Мосесьян написала, что его кончина стала шоком для всех близких и попросила дать семье возможность пережить скорбь в тишине. Ранее 6 сентября портал ScreenGeek опубликовал скриншот профиля Хэйга в Instagram, в котором говорилось, что артист попал в больницу в результате несчастного случая. Позднее этот текст пропал со страницы знаменитости. Причина смерти не уточняется.

Фильмография 

 1952 — «Шоу Боба Хоупа»
 1955 — «Дымок из ствола»
 1959 — «Неприкасаемые»
 1962 — «Шоу Люси»
 1964 — «Человек от Д.Я.Д.И.»
 1965 — «Дэниэл Бун»
 1965 — «Ларедо»
 1966 — «Напряги извилины»
 1966 — «Бэтмен»
 1966 — «Кровавая баня»
 1966 — «Звездный путь»
 1967 — «Миссия невыполнима»
 1967 — «Стальной жеребец»
 1967 — «В упор»
 1967 — «Летающая монахиня»
 1968 — «Менникс»
 1968 — «Ребенок паука»
 1968 — «К черту героев»
 1968 — «Вот – Люси»
 1968 — «А вот и невесты»
 1971 — «Галактика ТНХ-1138»
 1971 — «Дом большой куклы»
 1971 — «Бриллианты навсегда»
 1972 — «Критическое положение»
 1972 — «Большая клетка для птиц»
 1973 — «Чёрная мама, белая мама»
 1973 — «Император севера»
 1973 — «Коффи»
 1973 — «Полицейская история»
 1973 — «Дон мертв»
 1973 — «За пределами Атлантиды»
 1974 — «Человек на шесть миллионов долларов»
 1974 — «Ещё один арест»
 1974 — «Фокси Браун»
 1974 — «Завоюй любовь Кристи»
 1974 — «Досье детектива Рокфорда»
 1974 — «Женщина-полицейский»
 1974 — «Дикие сестры»
 1976 — «Головорез»
 1976 — «Ангелы Чарли»
 1976 — «Медэксперт Куинси»
 1977 — «Остров фантазий»
 1978 — «Вечер в Византии»
 1978 — «Звездная команда Джейсона»
 1979 — «Дюки из Хаззарда»
 1979 — «Бак Роджерс в двадцать пятом столетии»
 1979 — «Супруги Харт»
 1980 — «Потерянные башмаки»
 1981 — «Блюз Хилл-стрит»
 1981 — «Чу Чу и Филли Флэш»
 1981 — «Каскадёры»
 1981 — «Брет Мэверик»
 1981 — «Галактика ужаса»
 1981 — «Подземные тузы»
 1982 — «Ти.Дж. Хукер»
 1982 — «Последствия»
 1982 — «Сорок дней Муса-Дага»
 1983 — «Команда «А»»
 1983 — «Пугало и миссис Кинг»
 1983 — «Великий сыщик»
 1985 — «Секретный агент Макгайвер»
 1985 — «Удивительные истории»
 1985 — «Мученики науки»
 1986 — «Кувалда»
 1987 — «О`Хара»
 1987 — «Оборотень»
 1987 — «Взвод коммандос»
 1988 — «10 из нас»
 1988 — «Богиня любви»
 1988 — «Полководцы»
 1989 — «Волшебники Забытого королевства 2»
 1990 — «Запретный танец»
 1990 — «Рискованное занятие»
 1992 — «Борис и Наташа»
 1997 — «Джеки Браун»
 2003 — «Дом 1000 трупов»
 2004 — «Убить Билла 2»
 2005 — «Изгнанные дьяволом»
 2005 — «Дом мертвых 2»
 2006 - «Будь клоуном»
 2006 — «Ночь живых мертвецов 3D»
 2006 — «Зов мертвых»
 2007 — «Хэллоуин 2007»
 2007 — «Братство крови»
 2009 — «Призрачный мир Эль Супербисто»
 2009 — «Восхождение черной луны»
 2011 — «Существо»
 2012 — «Страдание»
 2012 — «Повелители Салема»
 2013 — «Топор 3»
 2013 — «Кинотеатр Пени Ужасной»
 2015 — «Костяной томагавк»
 2019 — «Трое из ада»

Примечания

Ссылки